

Carriera

Club 
Muove i suoi primi passi nelle giovanili della . Il 28 giugno 2019 viene ingaggiato dallo , con cui firma un contratto della durata di tre anni con opzione per ulteriori due stagioni. Esordisce in Serie B il 24 agosto in -Spezia (0-3). Partito titolare, a causa di alcuni errori perde il posto a favore di Simone Scuffet. Termina la stagione, conclusa con la promozione dello Spezia in Serie A, con 8 presenze complessive.

La stagione successiva viene impiegato esclusivamente in Coppa Italia, mettendosi in evidenza nella gara contro il  – in cui respinge un calcio di rigore a Musa Barrow – e nel successo agli ottavi per 2-4 allo Stadio Olimpico contro la , in cui si rende autore di una buona prestazione. Il cammino dello Spezia si interrompe ai quarti di finale contro il .

Dopo aver rescisso il contratto con lo Spezia, il 2 settembre 2021 viene tesserato dalla , in Serie B, con cui firma un accordo valido fino al 2024, per fare da secondo a Iannarilli.

Nazionale 
Dopo aver giocato vari incontri con le selezioni giovanili, il 24 maggio 2021 viene convocato in nazionale maggiore dal CT Valdas Urbonas, che lo inserisce nella rosa dei convocati alla Coppa del Baltico. Esordisce in nazionale il 15 novembre contro il  in amichevole (1-1), subentrando nella ripresa al posto di Edvinas Gertmonas.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 10 aprile 2022.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni